Příjmení Farkaš nosí tyto osobnosti:

 Adam Farkaš (* 1943), slovenský fotbalista
 Aharon Ze'evi-Farkaš (* 1948), izraelský generál
 Boris Farkaš (* 1954), slovenský herec, otec Kristíny Farkašové
 Etela Farkašová (* 1943), slovenská spisovatelka, esejistka, publicistka a filozofka
 Gejza Farkaš (* 1949), slovenský fotbalista
 Harry Farkaš (* 1947), umělecký fotograf
 Ján Farkaš (* 1923), slovenský enolog, odborník na vinařství
 Jozef Farkaš (* 1947), slovenský fotbalista
 Kempelen Farkas viz Wolfgang von Kempelen (1734–1804), rakousko-uherský konstruktér a vynálezce
 Kristína Farkašová (* 1982), slovenská herečka, dcera Borise Farkaše
 Ladislav Farkaš (* 1927), slovenský herec a režisér, otec Borise Farkaše
 Ludwig Farkaš, později Ljudevit Vukotinović (1813–1893), chorvatský spisovatel
 Marián Farkaš (1954–???), slovenský a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za VPN a ODÚ
 Michal Farkaš (* 1985), slovenský fotbalový obránce
 Pavol Farkaš (* 1985), slovenský fotbalista
 Peter Farkaš (* 1982), slovenský fotbalista
 Šimon Farkaš (???–1619), český římskokatolický kněz

Podobné příjmení 
 Farkas

Maďarská příjmení
Slovenská příjmení